Schuddebeurs est un toponyme du sud-ouest des Pays-Bas. On trouve trois localités de ce nom :
 Schuddebeurs, village de la commune de Bernisse
 Schuddebeurs, village de la commune de Hulst
 Schuddebeurs, village de la commune de Schouwen-Duiveland

Voir aussi :
 Schuddebeurs en Simonshaven, ancienne commune de la Hollande-Méridionale

Homonymie de toponyme

en:Schuddebeurs